Jméno Bukovno nesou v Česku tyto obce:
 Bukovno – obec v okrese Mladá Boleslav
 Bukovno (Jihlava) – původně obec v okrese Havlíčkův Brod, následně místní část Bedřichova u Jihlavy, dnes integrální součást Jihlavy

Podobný název
 Bukowno (rozcestník) – více polských obcí